Adlerfels steht für:

 Adlerfels (Erzgebirge), Felsen im Erzgebirge, Sachsen

Adlerfels ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav von Adlerfels (1815–1881), österreichisch-böhmischer Gutsbesitzer und Politiker

Siehe auch:

 Adlerfelsen